Il doppio del torneo di tennis West of England Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del West of England Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Andrej Ol'chovskij e Olli Rahnasto. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Arnaud Boetsch e Peter Nyborg con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di Serie

  Royce Deppe /  Steve DeVries (semifinali)
  Libor Pimek /  Paul Wekesa (semifinali)

  Nicholas Fulwood /  Byron Talbot (primo turno)
  Neil Borwick /  David Lewis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

West of England Challenger 1990